Station Hove (België)
 Station Hove (Engeland)
 Station Hove (Noorwegen)